Cajon bezeichnet 

 ein südamerikanisches Erzmaß, siehe Cajon (Einheit)
 ein Musikinstrument, siehe Cajón